Koroliwka (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet Koroljowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Oblast Chmelnyzkyj:
Koroliwka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi

Oblast Dnipropetrowsk:
Koroliwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Koroliwka (Kolomyja), Dorf im Rajon Kolomyja
Koroliwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk

Oblast Kiew:
Koroliwka (Makariw), Dorf im Rajon Makariw
Koroliwka (Fastiw), Dorf im Rajon Fastiw

Oblast Kirowohrad:
Koroliwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija

Oblast Luhansk:
Koroliwka (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon

Oblast Lwiw:
Koroliwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw
Koroliwka (Stryj), Dorf im Rajon Stryj

Oblast Schytomyr:
Koroliwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel
Koroliwka (Korosten), Dorf im Rajon Korosten
Koroliwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Tscherkassy:
Koroliwka (Schaschkiw), Dorf im Rajon Schaschkiw

Oblast Ternopil:
Koroliwka (Tschortkiw, Borschtschiw), Dorf im Rajon Tschortkiw, Stadtgemeinde Borschtschiw
Koroliwka (Tschortkiw, Towste), Dorf im Rajon Tschortkiw, Siedlungsgemeinde Towste

Oblast Winnyzja:
Koroliwka (Kosjatyn), Dorf im Rajon Kosjatyn
Koroliwka (Lypowez), Dorf im Rajon Lypowez

 Koroliwka (Poliske), ehemaliges Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Poliske